Кристин:

 «Кристин, дочь Лавранса» — историческая трилогия, написанная лауреатом Нобелевской премии Сигрид Унсет.
 Кристин — шельфовое газоконденсатное месторождение в Норвегии.

Персоналии 
 Кристин, Вирджиния (1920—1996) — американская актриса кино и телевидения.
 Кристин, Лиза (род. 1965) — американский гуманитарный фотограф.
 Кристин, Манлио (1936—1997) — итальянский легкоатлет, метатель молота.
 Кристин (род. 1978) — немецкая певица.
 Кристин Чапел — персонаж вселенной «Звёздный путь».
 Кристин Паркер — персонаж киносериала «Кошмар на улице Вязов».

См. также 
 Кристиан
 Кристина (значения)
 Кирсти